Безопа́сность — состояние защищённости жизненно важных интересов личности, общества, государства от внутренних и внешних угроз, либо способность предмета, явления или процесса сохраняться при разрушающих воздействиях.

Безопасность — условия, в которых находится сложная система, когда действие внешних и внутренних факторов не приводит к процессам, которые считаются негативными по отношению к данной сложной системе в соответствии с имеющимися на данном этапе потребностям, знаниям и представлениям.

В России впервые на законодательном уровне понятие «безопасность» было установлено в 1992 году законом «О безопасности». Закон закрепил правовые основы безопасности личности, общества и государства, определил систему безопасности и её функции, установил порядок организации и финансирования органов обеспечения безопасности, а также контроля и надзора за законностью их деятельности.

Правовая основа 
Основные принципы безопасности, деятельность по обеспечению безопасности в Российской Федерации регулируется Федеральным законом от 28.12.2010 № 390-ФЗ «О безопасности».

Личная 
Личная безопасность — состояние защищённости человека от психологического, физического или иного насильственного посягательства.

Общественная 
Общественная безопасность — способность социальных институтов общества обеспечить его устойчивое, независимое, свободное и самостоятельное развитие и реализацию выбранного пути. Определяется уровнем и состоянием общественных отношений.

Мнимая 
Мнимая безопасность — существующее лишь в мысленном представлении людей состояние защищённости жизненно важных интересов личности, общества, государства от внутренних и внешних угроз.
Также, называется "театр безопасности".

Государственная 
Государственная безопасность — система общественных и государственных гарантий, защищающих основные ценности, духовные и материальные источники жизнедеятельности, гражданских прав и свобод человека, защиту суверенитета, территориальной целостности и независимости от внешних и внутренних угроз.

Государственные органы безопасности:
 КГБ — СССР
 ФСБ — Россия
 АНБ — США
 СБУ — Украина
 КГБ РБ — Белоруссия

В России центральным звеном деятельности государства в области безопасности является Совет Безопасности Российской Федерации.

Методы обеспечения безопасности 
 Управление рисками
 Повышение устойчивости к деструктивным воздействиям (например, выработка и укрепление иммунитета при охране здоровья, создание систем парирования и ликвидации последствий деструктивных воздействий)
 Создание систем и средств защиты от угроз
 Уничтожение (изоляция) источников угроз

Допустимый (приемлемый) риск 

Допустимый риск — величина риска, достижимая по техническим, экономическим и технологическим возможностям; принято допустимым считать 10−6, что означает гибель одного человека на 1000000 и соответствует риску гибели людей от природных опасностей.

Виды безопасности 

 Авиационная безопасность
 Безопасность дорожного движения
 Безопасность движения на железнодорожном транспорте
 Безопасность полетов
 Биологическая безопасность
 Военная безопасность
 Государственная безопасность
 Безопасность систем управления
 Информационная безопасность
 Компьютерная безопасность
 Национальная безопасность
 Охрана труда
 Пожарная безопасность
 Половая безопасность
 Промышленная безопасность
 Радиационная безопасность
 Теория национальной безопасности
 Техника безопасности
 Техносферная безопасность
 Транспортная безопасность
 Экономическая безопасность
 Экологическая безопасность
 Электрическая безопасность
 Энергетическая безопасность
 Ядерная безопасность
 Безопасность военной службы
 и другая

Примечания

Литература